Pararobillarda är ett släkte av svampar. Pararobillarda ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pararobillarda